«Электрический всадник» (, — другой перевод названия: «Электрический ковбой») — фильм-драма Сидни Поллака с Робертом Редфордом и Джейн Фондой.

Сюжет 
Сонни Стил, в прошлом ковбой и победитель различных родео, сейчас выступает в Лас-Вегасе вместе со скакуном по кличке Восходящая звезда (), рекламируя кашу для завтрака и часто прикладываясь к бутылке. Но однажды он узнаёт, что его лошади путём инъекции вводят седативные препараты, чтобы успокоить буйный нрав животного. В знак протеста Сонни выкрал скакуна и решает вместе с ним пересечь страну, чтобы выпустить в одном из каньонов, где пасутся целые стада диких лошадей. Репортёр Хэлли Мартин, узнав об этом и решив написать первой об истории бывшего ковбоя и его скакуна, догоняет Сонни и следует за ним в его необычном путешествии.

В ролях 
 Роберт Редфорд — Сонни
 Джейн Фонда — Хэлли
 Валери Перрин — Шарлота

Примечания

Ссылки 
 

Фильмы США 1979 года
Фильмы-драмы США
Фильмы Сидни Поллака
Фильмы о лошадях
Фильмы Columbia Pictures
Фильмы Universal Pictures